Авиапорт () — село в Кобяйском улусе Якутии России. Входит в состав городского поселения посёлок Сангар. Население —  чел. () .

География 
Село расположено на западе региона, в восточной части Центрально-Якутской равнины, по берегу реки Лена.
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра и центра наслега — пгт Сангар — 5 км..
 климат
В населённом пункте, как и во всем районе, климат резко континентальный, с продолжительным зимним и коротким летним периодами. Зимой погода ясная, с низкими температурами. Устойчивые холода зимой формируются под действием обширного антициклона, охватывающего северо-восточные и центральные улусы. Средняя месячная температура воздуха в январе находится в пределах от −28˚С до −40˚С..

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Городское поселение посёлок Сангар.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 83 % от общей численности населения в 371 чел..

Инфраструктура 
Авиапорт

Автодорога межмуниципального значения  | Авиапорт — Сангар — Смородичный.

Транспорт 
Авиасообщение, автомобильное движение, речной транспорт.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кобяйского улуса
Населённые пункты на реке Лена